La soledad, ou La Soledad, signifiant « la solitude » en espagnol, peut désigner :

Toponymes

La Soledad : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón.
 La Soledad : capitale de la paroisse civile de La Soledad de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón ;
 La Soledad : une localité de la paroisse civile de Curimagua de la municipalité de Petit dans l'État de Falcón.

Autres 
 La soledad : un film du réalisateur espagnol Jaime Rosales, sorti en 2007.
 La soledad  (voir Felipe Guerrero)